Antun Jovanovac (svećenik), hrv. svećenik i pjesnik
Antun Jovanovac (šumarski inženjer), hrv. šumar i pjesnik
Antun Jovanovac (trener), hrv. nogometni trener